Boján, férfikeresztnév
Boján, település Romániában, Szilágy megyében